Classe Diane – classe di sommergibili della Marine nationale varati a partire dal 1915
Classe Diane – classe di sommergibili della Marine nationale varati a partire dal 1930